Børge Lund (1973-), un dessinateur norvégien ;
  Børge Lund (1979-), un joueur norvégien de handball.